Le nom Wüthrich est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Gregory Wüthrich (1994-), footballeur suisse.
 Kurt Wüthrich (1938-), chimiste suisse et lauréat du prix Nobel de chimie en 2002.
 Rolf Wüthrich (1938-2004), footballeur suisse.

Wuthrich
Patronyme germanique